Hiroki Ito (1978), Japans voetballer
 Hiroki Ito (1999), Japans voetballer
 Hiroki Ito (schoonspringer), Japans